

Famiglie 
Arrivabene-Valenti Gonzaga – nobile famiglia mantovana
Valenti Gonzaga – nobile famiglia mantovana di origini longobarde

Musica 
Valenti – singolo di BoA del 2002
Valenti – album di BoA del 2003

Persone 
Alessandro Valenti – regista, sceneggiatore e attore italiano
Antonio Francesco Valenti – funzionario e arcivescovo cattolico italiano
Carmelo Valenti – vescovo cattolico italiano
Dino Valenti, pseudonimo di Chet Powers – cantautore statunitense
Edoardo Valenti – calciatore italiano
Erminio Valenti – cardinale e vescovo cattolico italiano
Federica Valenti – doppiatrice italiana
Filippo Valenti – archivista, paleografo, diplomatista e storico delle istituzioni italiano
Gaetano Valenti – politico italiano
Ghino Valenti, propr. Gioacchino Alfredo Valenti – economista italiano
Giacomo Valenti, noto anche con lo pseudonimo di Ciccio Valenti – conduttore televisivo italiano
Giuseppe Valenti – calciatore e allenatore di calcio italiano
Giuseppe Valenti – militare e carabiniere italiano
Italo Valenti – pittore e docente italiano
Jack Valenti – funzionario statunitense
Jessica Valenti – scrittrice statunitense
Laura Valenti – modella italiana
Lautaro Valenti – calciatore argentino
Lena Valenti, pseudonimo di Lorena Cabo – scrittrice spagnola
Leonardo Valenti – sceneggiatore italiano
Lucia Valenti – doppiatrice, dialoghista e direttrice del doppiaggio italiana
Ludovico Valenti – cardinale e vescovo cattolico italiano
Michele Valenti – politico italiano
Osvaldo Valenti – attore e militare italiano
Paolo Valenti – giornalista e conduttore televisivo italiano
Piero Valenti – ex cestista italiano
Pino Valenti – scenografo, regista e pittore italiano
Renato Valenti – calciatore italiano
Rodolfo Valenti – cestista italiano
Sandra Valenti – velocista italiana
Silvestro Valenti – avvocato e storico italiano
Stefano Valenti – scrittore e traduttore italiano
Umberto Valenti, detto The Ghost – criminale italiano

Cognome composto
Camilla Valenti Gonzaga – letterata italiana
Carlo Arrivabene Valenti Gonzaga – insegnante e giornalista italiano
Gabriele Amico Valenti – avvocato e politico italiano
Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga – militare e politico italiano
Luigi Valenti Gonzaga – cardinale italiano
Luigi Valenti Serini – politico italiano
Maria Luisa Valenti Ronco – giornalista, insegnante e scrittrice italiana
Rafael Masó i Valentí – architetto spagnolo
Silvio Valenti Gonzaga – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Silvio Arrivabene Valenti Gonzaga – imprenditore e politico italiano
Teresa Valenti Gonzaga – patriota italiana

Altro 
Palazzo Valenti Gonzaga –  edificio storico di Mantova